Leuconia är ett släkte av svampdjur. Leuconia ingår i familjen Baeriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Leuconia